Michael Chapman (1935–2020) amerikai operatőr, filmrendező
 Michael Chapman (1941–2021) angol folk- és dzsesszénekes, -gitáros